Onoba är ett släkte av snäckor som beskrevs av H. och Arthur Adams 1852. Onoba ingår i familjen Rissoidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Snäckor
Onoba